La Bundesautobahn 81, abbreviata anche in A 81, è una autostrada tedesca che collega la città di Würzburg (autostrada A 3) con la città di Gottmadingen, quasi al confine con la Svizzera, vicino a Sciaffusa.

Nei pressi di Stoccarda ha un breve tratto in comune con la A 8. In futuro il tratto tra Gottmadingen e l'incrocio di Hegau potrebbe entrare a far parte dell'autostrada A 98.

Il suo tracciato è parte dell'itinerario della strada europea E41 e si dipana per la sua quasi totalità nel Baden-Württemberg con l'eccezione dei primi chilometri situati in Baviera.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)
 Neckartalbrücke

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 081